Латвійська футбольна Вища ліга 2006 — 15-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Латвії. Титул чемпіона вперше здобув Вентспілс.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Металургс взяв участь у Кубку УЄФА 2007—2008 як переможець Кубку Латвії з футболу 2006.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Латвійська вища ліга на soccerway 
 Латвійська вища ліга на rsssf  

2006
Латвія